Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Tomas Behrend e German Puentes-Alcaniz 6-3, 7-66.

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Alexandre Simoni (semifinali)

 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (primo turno)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 2000